Orgulho — sentimento
Orgulho LGBT — atitude positiva por ser LGTBI
Orgulho (Marvel Comics) — personagem de ficção
Floresta do Orgulho — em Israel
Pride (2014) - filme franco-britânico sobre ativismo LGBT exibido em Portugal como "Orgulho"